Steele steht für:
 Steele (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Leroy P. Steele Prize, von der American Mathematical Society verliehener Preis 
 Remington Steele, US-amerikanische Fernsehserie
 Virgin Steele, US-amerikanische Metal-Band

Steele ist der Name folgender Orte:
 Steele (Essen), Stadtteil von Essen
 Steele County (Minnesota)
 Steele County (North Dakota)
 Steele (North Dakota)
 Steele (Alabama)
 Steele (Missouri)

Steele ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Steele-Insel, Insel im Weddell-Meer, Antarktis
 Mount Steele, Berg in Kanada
 Mount Steele (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Stehle
 Staehle
 Stähle
 Stele
 Steel